Садо́вническая на́бережная — набережная по левому (северному) берегу Водоотводного канала в районе Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы. Лежит между Чугунным мостом (Улица Балчуг) и Малым Краснохолмским мостом (Садовое кольцо). Нумерация домов ведётся от Чугунного моста. Помимо упомянутых мостов, набережную соединяет с южным берегом канала Комиссариатский мост и пешеходные Садовнический мост и Зверев мост. До 1922 участок от Садовнического переулка до Садового кольца назывался Осиповской набережной, а часть от Балчуга до Садовнического переулка называлась Кулаковской набережной. Соединена с Садовнической улицей Комиссариатским и Садовническим переулками.

Происхождение названия 
От дворцовой слободы Нижние Садовники, располагавшейся к востоку от улицы Балчуг.

Примечательные здания и сооружения 
Устьинский проезд и Комиссариатский мост разделяют набережную на две самостоятельные части. Западная (от Балчуга до Комиссариатского моста) — полностью нежилая. Восточная — смесь остатков исторической жилой застройки, военные учреждения в постройках XIX века и офисы на месте бывшего Краснохолмского камвольного комбината. Присутствие военных в этой части острова, вероятно, сдерживает натиск современного строительства.

Несмотря на то, что Садовническая набережная находится на территории охранной зоны, любая градостроительная деятельность в пределах которой подлежит строгому регулированию, в начале XXI века набережная стала привлекательным объектом для девелоперов: несмотря на протесты общественности, многие исторические здания здесь были снесены или перестроены под офисы.

По чётной стороне 
Находится Водоотводный канал.

По нечётной стороне 
Владение № 3—7 попало под реконструкцию компании «Интеко»: здесь планируется строительство элитного жилого комплекса Balchug Viewpoint на 116 апартаментов.
№ 3 — усадебный дом с мезонином начала XIX века снесён весной 2007 года, тогда же был огорожен участок соседнего дома № 5.
№ 5 — «реконструируемая» историческая застройка. Во дворе — Храм Георгия Победоносца в Ендове, подворье Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.
№ 23 — штаб-квартира страховой компании «Энергогарант» (1999, проектировщик - архитектурно-проектное бюро «Исаде Инконт», архитектор - Владимир Трейвас).
№ 35 — четырехэтажный жилой дом начала XX века.
№ 37 стр. 1,  — школьное здание (1933—1935, архитекторы И. А. Звездин, С. В. Семёнов), памятник постконструктивистской архитектуры, единственное охраняемое здание на набережной. Реконструировано в 2000-х годах с воссозданием первоначальных интерьеров, фасада и сохранением школьной функции. Ныне — Средняя школа № 518.
№ 37—47 — двухэтажная застройка XIX века.
№ 55—57 — застройка XIX века, занятая военными частями Московского военного округа.
№ 71—73 — здесь находился исторический квартал, снесённый по решению московских властей в 2009 году. Дома XIX века были расселены и пустовали в течение ряда лет. Затем девелопер начал на участке несанкционированные строительные работы, в результате которых 17 июня 2009 года произошло обрушение части конструкций дома № 71, что повлекло за собой гибель троих рабочих. По итогам трагедии мэрия дала разрешение снести как этот дом, так и соседний с ним, построенный в стиле итальянского палаццо, с имитацией рустовки. В июне 2019 года Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором рассказал историю сноса этих домов и возведения на их месте зданий непохожих на прежние, а также о том, что вместо очередников квартиры в новых зданиях приобрели по дешёвке чиновники и близкие к мэру Москвы Сергею Собянину.
№ 75—77 — На месте дома № 75 находилось здание Торгового дома «Волк и К» (1901 год, архитектор А. А. Милков), снесённое под строительство делового центра «Аврора Бизнес Парк».

Транспорт 
Станции метро «Павелецкая» (радиальная) и «Павелецкая» (кольцевая), Павелецкий вокзал, далее автобусы К, 158 (по Садовнической улице).
Станции метро «Новокузнецкая», «Третьяковская» (500 м.), далее трамваи А, 3, 39, автобус н8 (по Садовническому проезду).

Примечания

Литература 
 Носарев В. А., Скрябина Т. А. Мосты Москвы. — М.: «Вече», 2004. — Стр. 72-73. ISBN 5-9533-0183-9

Ссылки 
 Фотографии Садовнической набережной на gorod-Moscow
 Сайт школы № 518